Beda Klee (ur. 16 czerwca 1996 r. w Wattwil) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Speer Ebnat kappel.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Beda Klee pojawił się w 25 lutego 2012 roku, podczas zawodów juniorskich w słoweńskiej miejscowości Kranj/ Pokljuka, gdzie na dystansie 7,5 km stylem dowolnym ze startu wspólnego, zajął 9. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 10 grudnia 2017 roku w Davos, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 65. pozycji. Natomiast pierwsze pucharowe wywalczył podczas PŚ w Davos 16 grudnia 2018 w biegu na 15 km stylem dowolnym, gdzie uplasował się na 27. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Klee nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Wattwil
Urodzeni w 1996